Охота на лис:
 Охота на лис — охота на лисицу.
 Охота на лис или спортивная радиопеленгация — группа спортивных дисциплин в радиоспорте.
 «Охота на лис» — логическая игра.
 «Охота на лис» — советский фильм 1980 года.
 «Кицунегари» — с яп. «Охота на лис» — эпизод «Секретных материалов».